1000, het jaar 1000
 1000 (getal), het getal 1000
 NS 1000 (elektrische locomotief), een type locomotief van de Nederlandse Spoorwegen